Round Mountain kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Round Mountain (Californië)
Round Mountain (Texas)